Państwowa Inspekcja Pracy – polski organ nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy
 Pettis Integral Property – w matematyce, własność przestrzeni Banacha
 Picture in Picture – funkcja spotykana w telewizorach pozwalająca na oglądanie obrazu z dwóch źródeł jednocześnie
 Portorykańska Partia Niepodległości – hiszp. Partido Independentista Puertorriqueño, PIP
 Prokuratura i Prawo – miesięcznik wydawany przez Prokuraturę Krajową
 PIP – polecenie systemu operacyjnego CP/M
 PIP – Polski Instytut Prawa w Katowicach (sp. z o.o.)
 pip – minimalna jednostka zmiany kursu walutowego
 pip – oficjalny system zarządzania pakietami środowiska języka Python
 Fosfatydyloinozytol
 staw międzypaliczkowy bliższy (proximal inter-phalangeal)